Дунотинг () — бриттское королевство эпохи Древнего Севера, существовавшее в 525—595 годах. Также известно как Дунаут () или Северные Пеннины.

История 

Королевство Дунотинг возникло в 525 году, когда король Пеннин Пабо Опора Британии, уходя в монастырь, разделил государство между двумя своими сыновьями: Динодом и Сауилом. Динод получил Дунотинг, северную часть Пеннин, а Сауил — королевство Пик, их южную часть.

В 595 году Дунотинг был захвачен англосаксонским королевством Берниция.

Правители

Примечания

Ссылки 
 .
 Дунотинг. The History Files.

Появились в 525 году
Исчезли в 595 году
Бриттские королевства «Древнего Севера»